Form (von lateinisch forma „Gestalt, Figur, Umriss, Äußeres“) steht für:

 Gestalt, äußere Form, Umriss, Wuchs oder Erscheinung von Lebewesen

als Kurzform:
 Backform, Küchengerät
 Druckform, druckbildtragendes Element im Druckwesen
 Gussform, Hohlform in der Gusstechnik
 Wortform, Grammatik
 Kristallform, siehe Kristallmorphologie #Kristallform

Wissenschaften:
 FORM (Teilchenphysik), von Jos Vermaseren entwickelter Nachfolger des Computeralgebrasystems Schoonschip 
 Form (Algebra), Sorte von Polynomen
 Form (Biologie), Taxon
 Form (Computervirus), auf MS-DOS-Systemen
 Form (Philosophie), Endzustand, den das Veränderte annimmt
 Form (Recht), äußere Gestaltung eines Rechtsgeschäfts oder einer Rechtshandlung

Künste:
 Form (Kunst), äußere Gestalt, Gestaltungsform in der bildenden Kunst
 Literaturform, siehe Gattung (Literatur)
 musikalische Form, siehe Formenlehre (Musik)

Sport:
 Form (Kampfkunst), feststehender Bewegungsablauf
 Fitness, körperliche Verfassung eines Menschen („in Form sein“)

Zeitschriften:
 form (Zeitschrift), interdisziplinäre Fachzeitschrift für Design
 Form - Nordic Architecture and Design, schwedische Zeitschrift für Produktdesign

Form ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Form (* 1969), US-amerikanischer Filmproduzent
 Peter Form (* 1931), deutscher Eisenbahn- und Luftfahrtingenieur sowie Hochschullehrer
 Stephan Form (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Form (* 1959), deutscher Manager

Siehe auch:
 Die Form (französische Musikformation)
 IN FORM (Aktionsplan)

 Forma (Begriffsklärung)
 Vorm (Begriffsklärung)